Конюшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Конюшино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Конюшино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Конюшино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Конюшино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Конюшина